I6, I06 ou I-6 est un sigle qui peut faire référence à :
 I-6, un porte-avions sous-marin de la marine impériale japonaise de classe Junsen II ;
 Maladies rhumatismales de la valvule aortique (I06), d'après la classification internationale des maladies ;
 Voiture I6, une série de voitures pour voyageurs de la SNCB conçues pour le trafic international. Elles appartiennent à la famille des voitures standard européennes.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres